Baiba Eglīte – cestista lettone
 Linda Eglīte – ex cestista lettone
 Zane Eglīte – ex cestista lettone